La Buinaca, Boinaca o Punta de la Buinaca és una muntanya de 764 metres que pertany al municipi de Tortosa, Baix Ebre. Es troba a l'extrem sud de la Serra del Boix, tot just al nord de les Moles. Hi ha un parc eòlic molt a prop.

Referències

Enllaços externs 
 Excursionisme - Fotos 

Muntanyes de Tortosa
Massís de Cardó